Корязин — фамилия. Известные носители:

 Корязин, Дисан Николаевич (1922—1941) — Герой Советского Союза.
 Корязин, Иван Петрович (1901—1947) — советский военный деятель, Генерал-майор.